Il singolare del torneo di tennis Richmond WCT 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vitas Gerulaitis che ha battuto in finale John Newcombe 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Björn Borg (quarti di finale, ritiro)
 Vitas Gerulaitis (campione)
 Brian Gottfried (secondo turno)
 Eddie Dibbs (semifinali)

 Manuel Orantes (primo turno)
 Ilie Năstase (primo turno)
 Corrado Barazzutti (semifinali)
 Wojciech Fibak (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Richmond WCT 1978